Faded Flowers – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Faded Flowers – cortometraggio del 2008 diretto da Tony D'Alessio